Pheidon ist der Name folgender Personen:

 Pheidon (Argos), König von Argos
 Pheidon (Athen), griechischer Politiker, Mitglied der „Dreißig Tyrannen“
 Pheidon (Thesproter), König der Thesproter

Siehe auch: 
 Phaidon (Begriffsklärung)